Mit HGe 4/4 werden bei den SBB Schmalspur-Zahnradlokomotiven mit vier Triebachsen bezeichnet.

HGe 4/4I
HGe 4/4II